

Miejscowości na Ukrainie 
 Poddębce - wieś w obwodzie lwowskim
 Poddębce - wieś w obwodzie wołyńskim

Miejscowość na Białorusi 

 Panizouje (daw. Poddębce) - wieś w obwodzie witebskim